Национальный чемпионат I 1912/1913 () — 12-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1912/1913
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1912 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1913 году